Governatorato di Vyborg – governatorato dell'Impero russo
 Vyborgskij rajon – rajon dell'oblast' di Leningrado, in Russia